

Горшково — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Горшково — присілок, Шуміхинський округ, Курганська область